Села:
 Одеради — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Ківерцівський район, Покащівська сільська рада
 Одеради — Волинська область, Луцький район, Одерадівська сільська рада